Roberto Guerra ist der Name folgender Personen:

* Roberto Guerra (Filmemacher) (1942–2014), peruanisch-amerikanischer Filmemacher
 Roberto Guerra (Schauspieler) (* 1972), Schweizer Schauspieler
 Roberto Guerra (Boxer) (* 1979), kubanischer Boxer 
 Roberto Guerra (Basketballspieler) (* 1983), spanischer Basketballspieler